Одет Еннейбл, Одет Джульєтта Еннейбл (англ. Odette Juliette Annable), до шлюбу Одет Юстман (англ. Odette Yustman) — американська акторка.
 Тропічний шторм Одет (2003), Тропічний шторм «Одет» (англ. Tropical Storm Odette) — рідкісний несезоний тропічний шторм, який вплинув на карибські острови на початку грудня 2003 року.